Estas são as partidas e resultados da fase final da Liga dos Campeões da AFC de 2008.

Tabela

* - O  do Japão foi o campeão de 2007 e classificou-se direto para a fase de quartas de final.

Quartas de final

|}

Partidas de ida

Partidas de volta

Semifinais

|}

Partidas de ida

Partidas de volta

Final

Partida de ida

Partida de volta

Ver também
Liga dos Campeões da AFC de 2008
Liga dos Campeões da AFC
Confederação Asiática de Futebol (AFC)

Ligações externas

Liga dos Campeoes da AFC de 2008 - Final